Lars Pettersson je ime več osebnosti:

 Lars Pettersson (direktor)
 Lars Pettersson (hokejist)
 Lars Pettersson (jazzist)
 Lars Pettersson (sodnik)
 Lars Pettersson (pisatelj)